Kriesebyau im Kreis Rendsburg-Eckernförde bezeichnet folgendes:

 Kriesebyau (Gewässer), Nebenfluss der Schlei in Rieseby, Thumby und Holzdorf
 Kriesebyau / Krieseby, Gut in Rieseby, siehe Rieseby#Geografie